192 километр — (по официальным документам называется 191 километр) — остановочный пункт Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области.

Названа по расстоянию от станции Александров-1.

Состоит из двух боковых платформ с внутренней стороны путей. Из-за особенностей профиля пути в этом районе расстояние между платформами — около 100 метров. Восточная платформа низкая, прямая, под 6-вагонный электропоезд. На платформе находится неработающий кассовый павильон с навесом для пассажиров. Западная платформа находится на несколько метров выше, изогнутая, низкая, полной длины (рассчитана на приём 12-вагонного электропоезда). Строения на платформе отсутствуют.

Между платформами находится посёлок Станции 192-й км, в полукилометре на запад — деревня Новошихово. В ста метрах на восток и трёхстах метрах на север проходит граница городского округа Звенигород, микрорайон Шихово.

В 200 метрах севернее от платформы находится железнодорожные путепровод (западный путь) и переезд (восточный путь), пересечение БМО с Луцинским шоссе, ведущим на восток в Звенигород, к ММК и к станции Звенигород Белорусского направления МЖД, на юго-запад к Можайскому шоссе. Возле переезда находится остановка автобусов местного сообщения, следующих до станций Звенигород и Кубинка 1.

На платформе останавливается 3 пары электропоездов — на север до станции Поварово-2, на юг — до станций Бекасово-1, Сандарово и Кубинка-1. Среднее время в пути электропоезда от 192 км до Кубинки-1 — 23 минуты. До платформы 165 км (переход на станцию Манихино-1) — 32 минуты. До станции Манихино-1 через станцию Манихино-2 — 53 минуты.

Галерея

Ссылки 
 Расписание электропоездов на tutu.ru

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Одинцовского городского округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги